Отви́ль-ле-Дижо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Фонтен-ле-Дижон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21315.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1098 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 703 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 518 были экономически активными, 185 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 518 активных жителей работали 483 человека (250 мужчин и 233 женщины), безработных было 35 (18 мужчин и 17 женщин). Среди 185 неактивных 62 человека были учениками или студентами, 93 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Отвиль-ле-Дижон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор